Елітесеріен 2017 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув «Русенборг».

Клуби

Турнірна таблиця 

  

  
  
 

 

   

  

Примітки: 
1. Клуб Ліллестрем візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Норвегії 2017.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|29 листопада/2 грудня 2017

|}

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті Норвезького футбольного союзу  
 Сторінка асоціації на сайті УЄФА 
 Елітесеріен на soccerway 

2017
Норвегія
2017 у Норвегії